Hölnstein ist der Name folgender Personen:

 Burkhard von Hölnstein (* um 1350), württembergischer Adliger

Siehe auch:
 Burg Hölnstein (auch: Holstein), Ruine einer Spornburg oberhalb von Stetten unter Holstein, einem Stadtteil von Burladingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg